Kadlčák ist der Familienname folgender Personen:

 Jaroslav Kadlčák (1931–2001), tschechischer Statiker
 Josef Kadlčák (1856–1924), tschechischer Schriftsteller und Politiker